Апеннины:
 Апеннины — горы на Апеннинском полуострове в Италии.
 Апеннины — лунные горы.
 Апеннины — департамент во французской Первой империи.

См. также 
 Апеннинский полуостров